Uh-Oh – album discografico di David Byrne
Uh-Oh – singolo del gruppo sudcoreano (G)I-dle